Patera appressa är en snäckart som först beskrevs av Thomas Say 1821.  Patera appressa ingår i släktet Patera och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
appressa